Ю́жная дорога — проезд на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от реки Малой Невки до Северной дороги.

История 
Название Южная дорога возникло в 1930-е годы, как дорога, проходящая по южному краю Приморского парка Победы.

Конечный участок дороги, примыкающий к окрестностям стадиона, в 1958—1977 и 1993—2006 годах составлял часть гоночной трассы «Невское кольцо». В настоящее время сквозной проезд между Южной и Северной дорогами невозможен по причине установленного в 2017 году периметра безопасности вокруг стадиона «Газпром Арена».

Достопримечательности 
 Большой Петровский мост
 Приморский парк Победы
 яхт-клуб «Крестовский»
 концертно-спортивный комплекс «Сибур Арена»

Пересечения 
 Крестовский проспект
 Теннисная аллея
 Футбольная аллея
 Северная дорога

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)